RIJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rioja (Perù)